Michel Beukers, Nederlands profvoetballer 
 Petrus Beukers, Nederlands zeiler